Сергей Александрович Климов:
* Климов, Сергей Александрович (род. 1960) — советский и казахский футболист, тренер.
 Климов, Сергей Александрович (род. 1979) — российский шахматист.
 Климов, Сергей Александрович (род. 1980) — российский шоссейный и трековый велогонщик.